Вишневецкая — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Вишневецкая, Марина Артуровна (род. 1955) — российская поэтесса, прозаик и сценарист.
 Вишневецкая, Софья Касьяновна (1899—1962) — советская театральная художница и сценарист.
 Вишневецкая, Франциска Урсула (более известна под фамилией Радзивилл; 1705—1753) — писательница и драматург, первая женщина-писатель в Польше и Белоруссии.
Двойная фамилия
 Могилянка-Вишневецкая, Раина (ок.1588 — ок.1619) — аристократка из молдавского рода Могила, известная своим покровительством православной вере на Украине.